Johannes Baltzer ist der Name folgender Personen:

* Johannes Baltzer (Architekt) (1862–1940), deutscher Architekt
 Johannes Baltzer (Jurist) (* 1933), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johann Baltzer